Гимнастика включена в Олимпийские игры с 1896 года. Советские гимнастки участвовали во всех Олимпийских играх с 1952 по 1988 годы, кроме Игр 1984 года. Из медалистов Олимпиад Советский Союз представляли в общей сложности 41 гимнастка. На Олимпийских играх советские женщины завоевала 88 медалей — 9 в командном многоборье, 2 — в командных соревнованиях, 18 — в индивидуальном многоборье, 15 — в соревнованиях на бревне, 17 — в вольных упражнениях, 15 — в опорном прыжке и 12 — в соревнованиях на брусьях. Всего ими завоевано 33 золотые медали.

Восемь советских гимнасток завоевали на Олимпийских играх в спортивной гимнастике шесть и более медалей: Лариса Латынина (18), Полина Астахова (10), Людмила Турищева (9), Софья Муратова (8), Мария Гороховская (7), Нелли Ким (6), Ольга Корбут (6), и Тамара Манина (6).

На Олимпиаде 1952 года Мария Гороховская завоевала семь медалей, установив рекорд по количеству медалей, когда-либо выигранных на одной Олимпиаде женщиной. Она выиграла золотые медали в командном многоборье и индивидуальном многоборье.

Лариса Латынина выступала с 1956 по 1964 год на трех Олимпиадах, где завоевала 18 олимпийских медалей, что является рекордом для любой спортсменки. Из них девять медалей — золотые. Полина Астахова принимала участие на Олимпийских играх в 1956, 1960 и 1964 годах. Она завоевала 10 медалей и заняла второе место после Латыниной по числу медалей.

Муратова завоевала восемь олимпийских медалей с 1956 по 1960 год, Манина завоевала шесть медалей в 1956—1964 годах .

Людмила Турищева выступала на трех Олимпийских играх и выиграла девять медалей — одну в 1968 году, четыре в 1972 году и четыре в 1976 году. Ольга Корбут, которая выступала на своей первой Олимпиаде в 1972 году, была особо популярна среди болельщиков и СМИ. На этой Олимпиаде она выиграла четыре медали, включая золотые на бревне и в вольных упражнениях. В 1976 году она выиграла еще две медали и на этом рассталась со спортом. Нелли Ким, которая выступала на Олимпийских играх 1976 и 1980 годов, также завоевывала шесть медалей. Среди них два «золота» в вольных упражнениях.

Гимнасты

См. также 
 Список олимпийских гимнасток России

Примечания 

Спортивная гимнастика
Списки спортсменок
Списки спортсменов СССР